Majlis al-Nuwwab (     ), literalmente Asamblea de Diputados, se utiliza en varios países como el nombre en árabe de la cámara baja elegida directamente de una legislatura bicameral . Como un paralelo más cercano a la idea de democracia representativa, generalmente se contrasta con la Tradición de Majlis al Shura ( consejo de consultores, generalmente más asociado con las asambleas no legislativas de asesores de un gobernante o, más recientemente, las cámaras altas de los parlamentos bicamerales parlamentos). 

La palabra se usa como el nombre oficial para las siguientes cámaras: 

 Cámara de Diputados de Jordania 
 Consejo de Representantes de Baréin
 Asamblea de Representantes de Yemen 
 Parlamento del Líbano (también conocido como Asamblea Nacional) 
 Cámara de Diputados de Túnez (hasta 2011)
 Consejo de Representantes de Irak 
 Asamblea de Representantes de Marruecos

Palabras y frases en árabe